Морж:
 Морж — животное, морское млекопитающее.
 Морж — ютубер, снимающий разоблачения на блогеров, основным контентом которых является видео по игре Brawl Stars 
 Морж — человек, увлекающийся купанием в холодной воде.

В географии
 Морж () — город в Швейцарии.

В военно-морском флоте
 «Морж» — серия канонерских лодок Сибирской военной флотилии.
 Морж — головная лодка этой серии.
 «Морж» — серия российских подводных лодок начала XX века.
 Морж — головная лодка этой серии.

См. также